Lill-Aspsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Aspsjön (Resele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (16,8 ha)
Lill-Aspsjön (Skorpeds socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (43,3 ha)
Lill-Aspsjön (Sollefteå socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (5,99 ha)

Se även
Aspsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn